Dowleh oder al-Dowleh ist der Familienname folgender Personen:

 Abdol Majid Mirza Eyn-al-Dowleh (1845–1927), Premierminister Irans, siehe Abdol Madschid Mirza
 Nasrollah Khan Moshir al Dowleh († 1907), iranischer Politiker und Ministerpräsident Irans
 Saad al Dowleh (1851–1931), iranischer Politiker und Ministerpräsident Irans
 Yousuf Khan Mostashar al-Dowleh (1813–1895), persischer Botschafter